Ender wint, eerste boek uit de boekenreeks van Orson Scott Card (naar aanleiding van de film ook uitgebracht onder de Engelse titel: Ender's Game)
 Ender's Game (film), film uit 2013 geregisseerd door Gavin Hood, gebaseerd op het gelijknamige boek